Elchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Elchinger (1871–1942), elsässer Keramikkünstler
 Léon Arthur Elchinger (1908–1998), römisch-katholischer Bischof von Straßburg